Butin se može odnositi na bilo koje od dva izomerna organska hemijska jedinjenja:
1-Butin (etilacetilen)
2-Butin (dimetilacetilen)